Мануэль Денаворян Лачерян (, род. 14 марта 1938) — уругвайский шахматист армянского происхождения, национальный мастер.

Чемпион Уругвая 1980 и 1987 гг. Серебряный призер чемпионатов Уругвая 1968, 1971, 1974 и 1979 гг. Бронзовый призер чемпионата Уругвая 1988 г.

В составе сборной Уругвая участник четырех шахматных олимпиад (1976, 1978, 1982 и 1988 гг.), Панамериканских командных чемпионатов 1971, 1981 и 1987 гг.

В 1978 г. представлял Уругвай в зональном турнире.

Также занимался тренерской работой. Наиболее известный ученик — двукратный чемпион Уругвая Э. Альмада.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии М. Денаворяна  в базе Chessgames
 Личная карточка М. Денаворяна  на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад